Muertos de miedo puede referirse a:
 Braindead, una película de 1992 dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Timothy Balme.
 The Frighteners, una película de 1996 dirigida por el mismo cineasta y protagonizada por Michael J. Fox.
 Muertos de miedo (película de 1958), una película de 1958 dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por Viruta y Capulina.